Vuillemin est un patronyme français particulièrement présent dans l'Est de la France, en Franche-Comté et en Lorraine, notamment dans les départements du Doubs et des Vosges.

Étymologie 
Vuillemin est une variante régionale de Guillaume. Tous deux résultent de la francisation du nom germanique Willhelm, composé de will, rattaché au gothique willja, du vieux haut allemand wille, « volonté », et de -helm, « casque ».

Variantes 
 Est de la France : , , , , , 
 Alsace / Allemagne : 
 France septentrionale de la France : 
 Nord de la France 
 France méridionale : Guillem

Personnalités portant le nom de famille Vuillemin 
 Alexandre Vuillemin (1812-1880), géographe français ;
 Émile Vuillemin (1822-1902), ingénieur civil des mines français ;
 Jean Paul Vuillemin (1861-1932), mycologue français ;
 Louis Vuillemin (1879-1929), compositeur français ;
 Joseph Vuillemin (1883-1963), aviateur français, général et chef d'état-major de l'Armée de l'air de 1938 à 1940 ;
 Henri Vuillemin (1915-1934), employé tué par la police ;
 Jules Vuillemin (1920-2001), philosophe français ;
 Jean-Claude Vuillemin (1954-), philosophe franco-américain ;
 Philippe Vuillemin (1958-), dessinateur français ;
 Jean-Pierre Vuillemin (né en 1967), évêque français ;
 Francis Vuillemin (1968-), avocat français ;
 Odile Vuillemin (1976-), actrice française ;
 David Vuillemin (1977-), pilote de moto-cross français ;
 Estelle Vuillemin (1984-), cycliste française ;
 Victor Vuillemin (1897-1979), médaillé de la Résistance.

Notes et références 

Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois